Afrikai marabu – madárfaj
 Marabu – Szabó László Róbert karikaturista